Olivier "Ollie" Chevallier (Vendôme, 6 februari 1949 - Marseille, 6 april 1980) was een Frans motorcoureur.

Zijn beste seizoen was dat van 1977, toen hij zesde werd in de 350cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace. Zijn enige WK-overwinning scoorde hij in de 350cc-race van de Grand Prix van Joegoslavië van 1976. In de laatste jaren van zijn racecarrière reisde Olivier de circuits af samen met zijn broer Alain, die ook motorcoureur was, maar ook de motorfietsen prepareerde. 

Olivier verongelukte op 6 april 1980 tijdens de 250cc-race van Moto Journal 200, een internationale race op het Circuit Paul Ricard, waarschijnlijk door een vastloper. Chevallier viel met hoge snelheid en raakte een paal van de vanghekken. Hij overleed een uur later in het ziekenhuis van Marseille.

Wereldkampioenschap wegrace resultaten 
(Races in cursief geven de snelste ronde aan)

Externe link
 

Frans motorcoureur